11. Светско првенство у одбојци за жене 1990. (-{1990 FIVB Women's World Championship}-) је одржано у Кини од 22. до 31. августа 1990. На првенству су учествовале 16 репрезентације које су у предтакмичењу биле подељене у 4 групе по 4 екипе.

Финални меч је одигран између Совјетског Савеза и Кине. Златну медаљу је освојила репрезентација Совјетског Савеза, сребрну је освојила Кина и бронзану репрезентација САД-а.

Земље учеснице 
За првенство су се квалификовале следеће репрезентације:

Први круг 

Формиране су 4 групе са по 4 екипа.
По две првопласиране екипе из сваке групе су прошле у четвртфинале.
Трећепласиране екипе из сваке групе су прошле у доигравање од 9.-12. места.
Последњепласиране екипе настављају такмичење у групи од 13. – 16. места.

Група A

Група Б

Група Ц

Група Д

Други круг

Група Е

Финални круг

Коначни пласман учесника

Спољашње везе 
 Резултати
 ФИВБ
 Перу Инфо

Светска првенства у одбојци за жене
Одбојка у 1990.
Одбојка у Кини